Název Meziříčí má více sídel:
 Malé Meziříčí, osada v Českém Meziříčí
 Meziříčí (okres Tábor), obec v okrese Tábor
 Meziříčí (Malonty), část obce Malonty v okrese Český Krumlov
 Meziříčí (Kadaň), část města Kadaň v okrese Chomutov
 České Meziříčí, obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Velké Meziříčí, město v okrese Žďár nad Sázavou
 Valašské Meziříčí, město v okrese Vsetín

Související články 
 Argentinské meziříčí
 provincie Entre Ríos
 polské město Międzyrzec Podlaski
 polské město Międzyrzecz
 starší název Mezopotámie
 Entre-os-Rios, město v Portugalsku

Podobné názvy 
 Meziboří
 Mezihoří
 Mezivodí
 Mezivrší

Externí odkazy